

Cinema 
 L'Ami Fritz – film del 1920 diretto da René Hervil
 L'Ami Fritz – film del 1933 diretto da Jacques de Baroncelli
 L'Ami Fritz – film per la televisione del 1967 diretto da Georges Folgoas
 L'Ami Fritz – film per la televisione del 2001 diretto da Jean-Louis Lorenzi

Letteratura 
 L'amico Fritz (L'Ami Fritz) – romanzo di Erckmann-Chatrian del 1864